Фурукава () — японская фамилия. Известные носители:
 Фурукава, Ёсио (род. 1934) — японский футболист.
 Фурукава, Киитиро — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Фурукава, Макото (род. 1989) — японский сэйю.
 Фурукава, Масару (1936—1993) — японский пловец.
 Фурукава, Мики (род. 1979) — японская певица и музыкант.
 Фурукава, Сатоси (род. 1964) — японский хирург, космонавт JAXA.
 Фурукава, Такахару (род. 1984) — японский стрелок из лука.
 Фурукава, Тосио (род. 1946) — японский сэйю.